Luksemburg:
 Wahl – miejscowość

Niemcy:
 Wahl – dzielnica Möckern

Osoby:
 Alicja Wahl – polska malarka
 Arthur Wahl – amerykański naukowiec
 Bożena Wahl – polska malarka
 Edgar de Wahl – twórca sztucznego języka occidental
 Eduard Georg von Wahl – niemiecki chirurg
 Harry Wahl – fiński żeglarz
 Heinz Wahl – niemiecki kolarz torowy
 Johann Wahl – burmistrz Gdańska
 Ken Wahl – amerykański aktor
 Saul Wahl – litewski rabin
 Zygmunt Wahl – generał artylerii litewskiej

Inne:
 Wahl – niemiecki producent traktorów
 Dritte Wahl – niemiecka grupa muzyczna

Zobacz też:
 Waal
 Wahle
 Wahlen
 Wal